Мутуа Мадрид Оупън 2011 е 3-тото издание на Мутуа Мадрид Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Мадрид, Испания от 30 април до 8 май. Араван Резаи защитава титлата си, но отстъпва още на старта пред София Арвидсон. Поставената под номер 16 Петра Квитова триумфира на финала след 7 – 6(3), 6 – 4 над Виктория Азаренка. При двойките победителки от Мутуа Мадриленя Мадрид Оупън 2010 са Серина Уилямс и Винъс Уилямс, но двете отказват участие поради контузии. Виктория Азаренка и Мария Кириленко надиграват с 2:0 сета в спор за титлата Квета Пешке и Катарина Среботник.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Виктория Азаренка (финал)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  На Ли (полуфинал)
  Йелена Янкович (2 кръг)
  Мария Шарапова (осминафинал)
  Шахар Пеер (1 кръг)
  Агнешка Радванска (2 кръг)
  Марион Бартоли (2 кръг)
  Светлана Кузнецова (1 кръг)
  Андреа Петкович (2 кръг)
  Кая Канепи (1 кръг)
  Ана Иванович (1 кръг)
  Петра Квитова (шампионка)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (осминафинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (шампионки)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (четвъртфинал)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (осминафинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Мутуа Мадрид Оупън